Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных пар 2017—2018 проводился с 30 ноября по 3 декабря 2017 года в городе Гётеборг.

В чемпионате приняло участие 8 команд.

Чемпионом стала команда Тереза Вестман / Робин Альберг; команда выиграла чемпионат в 1-й раз в своей истории. Серебряные медали завоевала команда Камилла Норин / Пер Норин. Бронзовыми призёрами стала команда Malin Wendel / Fabian Wingfors.

Формат турнира 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, проводимом по круговой системе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Команды, занявшие в группе первые четыре места, проходят в плей-офф, где розыгрыш проводится по олимпийской системе: полуфиналы (1-я команда с 4-й, 2-я команда с 3-й), полуфиналы, затем в финале встречаются победители полуфиналов, а в матче за 3-е место — проигравшие в полуфиналах.

Составы команд

Результаты соревнований

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф 

Полуфиналы. 3 декабря, 9:00

Матч за 3-е место. 3 декабря, 13:00

Финал. 3 декабря, 13:00

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди мужчин 2018
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди женщин 2018
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных команд 2018

2018
Спорт в Швеции в 2017 году
Ноябрь 2017 года
Декабрь 2017 года
Спортивные соревнования в Гётеборге